La frigidité (du latin ) est une dysfonction sexuelle caractérisée par un manque ou une absence de libido, durant une certaine période. Considérée comme un trouble, elle peut être causée par une détresse, des difficultés interpersonnelles, un trouble mental, une substance (particulièrement des antidépresseurs ; ou drogues) ou une autre condition médicale. Elle ne doit pas être confondue avec l'asexualité, qui est un désintérêt pour l'activité sexuelle n'étant pas lié à une pathologie et ne causant pas de détresse, qui concerne environ 1% de la population en occident. 

La frigidité est une pathologie associant l'absence de désir sexuel (anaphrodisie) et de plaisir sexuel (anorgasmie).

La frigidité est identifiée par le terme de  dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-).

La frigidité peut être générale (manque général de désir sexuel) ou occasionnelle (quelques périodes de désir sexuel, mais manque de désir avec un partenaire actuel), et peut durer pendant une période spécifique (frigidité développée après une période sexuelle normale) ou durant toute une vie.

Traitements 
La frigidité, comme pour un bon nombre de dysfonctions sexuelles, est soignée selon la relation entretenue avec un individu. De ce fait, les deux partenaires pourraient être impliqués dans la thérapie. Typiquement, le thérapeute tente de trouver une cause psychologique ou biologique à la frigidité. Si sa cause est organique, le clinicien tentera de trouver une solution. Si ce dernier juge que la frigidité est apparue à la suite de problèmes psychologiques, ceux-ci requièrent donc un psychologue. Sinon, le traitement devrait se focaliser sur une meilleure relation, entretenue notamment à l'aide d'un meilleur moyen de communication (verbal et non verbal).

Histoire 
Dans les premières versions du DSM, il existait seulement deux types de dysfonction sexuelle : frigidité (pour les femmes) et impuissance (pour les hommes).

En 1970, William Masters et Virginia Johnson publient leur livre, intitulé , qui décrit les dysfonctions sexuelles parmi celles qui définissent les troubles chez les hommes comme l'éjaculation précoce et l'impuissance sexuelle, ainsi que l'anorgasmie et le vaginisme chez les femmes. Selon les recherches de Masters et Johnson, l'orgasme féminin serait stimulé par la fonction vaginale plutôt que clitoridienne.

Notes et références 

Dysfonction sexuelle
Terme médical